Paolo e Francesca – coppia protagonista di varie opere letterarie tra cui il Canto V della Divina Commedia, le cui vicende sono ispirate a quelle di Paolo Malatesta e Francesca da Polenta
Paolo e Francesca – serie di dipinti di Jean-Auguste-Dominique Ingres
 Paolo e Francesca – film del 1950, diretto da Raffaello Matarazzo
 Paolo e Francesca – film del 1971, diretto da Gianni Vernuccio
 Paolo e Francesca – brano musicale dei New Trolls, contenuto nell'album UT
 Paolo e Francesca - opera lirica di Luigi Mancinelli